Bad Faith (roman), een roman van Gillian Phillip
Bad Faith (film), een film uit 2003